Тровішкал () — португальська власна назва.

Топоніми

Тровішкал (Олівейра-ду-Байрру) — парафія.
 Тровішкал (Сертан) — парафія.